Helmick ist der Familienname folgender Personen:

 Dave Helmick (1937–2019), US-amerikanischer Automobilrennfahrer
 Paul Helmick (1919–2006), US-amerikanischer Produzent und Filmregisseur
 Paul Streeper Helmick (1893–1990), US-amerikanischer Physiker
 William Helmick (1817–1888), US-amerikanischer Politiker